Het seizoen 2000/01 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 3 september 2000, de laatste speelronde was op 20 mei 2001. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was Achilles 1894, dat vorig seizoen kampioen werd. Dit seizoen moest er een beslissingswedstrijd van pas komen op het einde van het seizoen om te bepalen wie er kampioen zou worden.

Teams

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen

Beslissingswedstrijd 
Doordat HSC '21 en De Treffers uitkwamen uitkwamen op evenveel punten (47), moest er volgens de reglementen binnen het amateurvoetbal een beslissingswedstrijd gespeeld worden om te bepalen wie er kampioen werd van de Hoofdklasse C en daardoor mee mocht strijden om het Algeheel amateurkampioenschap. HSC '21 won deze wedstrijd.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2000/01